Ischnochitonidae är en familj av blötdjur. Enligt Catalogue of Life ingår Ischnochitonidae i ordningen Neoloricata, klassen ledsnäckor, fylumet blötdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället klassen ledsnäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Ischnochitonidae 388 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ledsnäckor
Ischnochitonidae